Dudley har flere betydninger:
 Dudley – By i England
 Dudley Dursley – Person i Harry Potter-bøgerne
 Dudley - Et drengenavn